Рекорди України з легкої атлетики серед молоді є результатами, визнаними Федерацією легкої атлетики України (ФЛАУ) як найкращі серед українських легкоатлетів у віці до 23 років, в певних легкоатлетичних дисциплінах. Процедура ратифікації національних рекордів серед молоді визначена Положенням про національні рекорди України з легкої атлетики, затвердженим постановою Ради ФЛАУ від 16 вересня 2017 року.

ФЛАУ запровадила реєстрацію національних рекордів серед молоді 7 листопада 2003 року.

Найкращі результати серед українських легкоатлетів, показані в дисциплінах, в яких ФЛАУ не визнає національні рекорди, неофіційно іменуються вищими досягненнями України. Як правило такі дисципліни є менш популярними, ніж ті, в яких найкращі результати визнаються національними рекордами (наприклад, біг на 300 метрів, метання ваги).

ФЛАУ фіксує два типи рекордів — загальні (вони можуть бути показані як на відкритому повітрі, так і в приміщенні) та власне в приміщенні.

Позначення 

Дисципліни

Результати

СтадіїДля позначення стадій змагань та місць, що посіли атлети, використані такі загальноприйняті абревіатури:

Рекорди України серед молоді (чоловіки)

Стадіонні дисципліни

Шосейні дисципліни

Рекорди України серед молоді (жінки)

Стадіонні дисципліни

Шосейні дисципліни

Рекорди України в приміщенні серед молоді (чоловіки)

Рекорди України в приміщенні серед молоді (жінки)

Див. також 

 Рекорди України з легкої атлетики
 Рекорди України з легкої атлетики серед юніорів
 Рекорди України з легкої атлетики серед юнаків

Примітки

Джерела 

 
 Положення про національні рекорди України з легкої атлетики